Лавре́нтий Фоми́ч Цана́ва (до 1938 года носил фамилию Джанджгава (Джанджава)) (, село , Кутаисская губерния, Российская империя (ныне Самегрело-Верхняя Сванетия, Грузия) — 12 октября 1955, Москва) — деятель ВЧК—ОГПУ—НКВД СССР—МГБ, генерал-лейтенант, заместитель министра госбезопасности СССР в 1951—1952 годах, нарком внутренних дел БССР в 1938—1941 годах. Министр Государственной безопасности БССР в 1943—1951 годах. Близкий друг Л. П. Берии. Один из организаторов сталинских репрессий, входил в группу убийц С. М. Михоэлса.

Член ВКП(б) с 1920 года. Депутат Верховного Совета СССР 1—3-го созывов. Депутат Верховного Совета БССР первого созыва. По национальности — грузин. Снят с должности начальника 2-го Главного управления МГБ СССР 15 февраля 1952 года, вероятно, в рамках подготовки к планируемому смещению Л. П. Берии. После смерти Сталина, 4 апреля 1953 года был арестован, умер в Бутырской тюрьме во время следствия.

Биография 
Лаврентий Джанджава родился в мегрельской деревне  Сенакского уезда Кутаисской губернии (ныне — в Мартвильском муниципалитете мхаре (края) Самегрело-Верхняя Сванетия Грузии) в семье крестьянина-бедняка.

Учился в гимназии Тифлиса, в 1919 году бросил учёбу, впоследствии посещал вечерние общеобразовательные курсы.

С августа 1920 года — член партии. В феврале 1921 года организовывал в родном селе повстанческие отряды. Затем в органах ЧК Грузии.

С марта 1921 года начальник политбюро ЧК Сенакского уезда, с февраля 1922 года — Тианетского, с мая 1922 года — Телавского и в марте — декабре 1923 года — Борчалинского уездов.

Как указывается в справке по делу Л. Ф. Цанава от 10 октября 1955 года:

В августе 1922 года, исполняя обязанности начальника политбюро ЧК Телавского уезда Грузии, Цанава, носивший тогда фамилию Джанджгава, злоупотреблял служебным положением и, кроме того, похитил с применением оружия девушку. За эти преступления решением Особой комиссии при Президиуме Всегрузинского ЦИК, утверждённым Президиумом ЦИК, Цанава был приговорён к заключению «в лагерях принудительных работ сроком на 5 лет со строгой изоляцией». Некоторое время Цанава содержался под стражей, но затем скрылся, в связи с чем в ноябре 1922 года был объявлен его розыск. Однако в июне 1923 года, в результате вмешательства Берия, Президиум Груз[инской] ЧК пересмотрел дело Джанджгава, неосновательно освободив его от ответственности.

В 1922 году при партийной регистрации Цанава был исключён из РКП(б) по обвинению в умыкании невесты. Л. П. Берия 23 июня 1923 года обратился с письмом в ЦКК Грузии, ходатайствуя о восстановлении Джанджгава в партии. В 1924 году Джанджгава восстановлен в РКП(б).

 январь 1924 года — апрель 1925 года — заместитель начальника УГРО АО Тифлисского горисполкома.
 апрель 1925 года — март 1926 года — начальник политбюро ЧК Потийского уезда.
 март 1926 года — декабрь 1928 года — помощник прокурора НКЮ Грузинской ССР по Восточной Грузии.
 февраль — май 1929 года — в ОО ГПУ 1-й Грузинской дивизии.
 май — июнь 1929 года — начальник политбюро ЧК Шорапанского уезда.
 июнь 1929 года — декабрь 1930 года — начальник Чиатурского РО ГПУ.
 с 1932 года — начальник 1-го отделения СПО ГПУ Грузинской ССР.

На советской и партийной работе 
 С февраля 1933 года — заместитель уполномоченного Наркомата совхозов ЗСФСР в Грузии.
 С марта 1933 года — заместитель председателя правления Цекавшири (Потребсоюз Грузии).
 1933 год — февраль 1934 года — заместитель директора Лимантреста.
 1934 год — январь 1935 года — заместитель начальника Субтропического управления Наркомата земледелия ЗСФСР.
 январь — март 1935 года — заместитель управляющего Самтрестом, начальник виноградного управления.
 март 1935 года — март 1937 года — 1-й секретарь Потийского горкома КП(б) Грузии.
 март — июль 1937 года — 1-й секретарь Цхакаевского райкома КП(б) Грузии.
 20 июля — октябрь 1937 года — 1-й заместитель наркома земледелия Грузинской ССР.
 октябрь 1937 года — декабрь 1938 года — начальник Колхидстроя.
По некоторым данным в 1937 году заочно окончил Одесский педагогический институт. Согласно личному листку по учёту кадров, собственноручно заполненному Цанавой в 1946 году (хранится в Национальном архиве Республики Беларусь) на вопрос об образовании указано «среднее».

С 21 марта 1939 по 5 октября 1952 года — член Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б).

В НКВД—НКГБ 
 17 декабря 1938 года Старший майор государственной безопасности Л. Ф. Цанава был назначен наркомом внутренних дел Белорусской ССР.
 26 февраля — 31 июля 1941 года — нарком госбезопасности Белорусской ССР.

Был одним из организаторов массового расстрела заключённых — 3870 человек (по другим данным 4465 человек) в Западной Белоруссии. В ночь с 19 на 20 июня 1941 года проводится четвёртая по счёту депортация населения из Западной Белоруссии. Выселено 22353 человека.

Великая Отечественная война 
В годы Великой Отечественной войны на фронте.
 Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР № 57 от 8 июля 1941 года комиссар госбезопасности 3 ранга Л. Ф. Цанава был назначен уполномоченным ГКО в Смоленской области.
 19 июля — 21 октября 1941 года — начальник Особого отдела НКВД Западного фронта, был тяжело контужен и ранен. Генерал И. Л. Устинов вспоминал о Цанаве: «по начальному периоду Отечественной войны он остался в моей памяти вдумчивым, спокойным, заботливым руководителем, уверенным в нашей победе человеком».
 21 октября 1941 года — 19 апреля 1943 года — заместитель начальника Управления Особых отделов НКВД СССР.
 10 января 1942 года — 6 марта 1943 года — начальник Особого отдела НКВД Западного фронта.
 6 марта — 29 апреля 1943 года — начальник Особого отдела НКВД Центрального фронта.
 7 мая 1943 года — 15 марта 1946 года — народный комиссар государственной безопасности Белорусской Советской Социалистической Республики.
 1943—1945 гг. заместитель начальника Центрального штаба партизанского движения.
 11 января — 4 июля 1945 года — Уполномоченный НКВД СССР по 2-му Белорусскому фронту.

После Великой Отечественной войны 
 15 марта 1946 года — 29 октября 1951 года — Министр государственной безопасности Белорусской Советской Социалистической Республики.
 29 октября 1951 года — 14 февраля 1952 года — заместитель Министра госбезопасности СССР.
 6 ноября 1951 года — 15 февраля 1952 года — начальник 2-го Главного управления МГБ СССР.

Согласно справке по делу Л. Ф. Цанава от 10 октября 1955 года, Цанава лично принимал участие в избиении арестованных.

Убийство С. М. Михоэлса 

Сотрудники МГБ совершили убийство С. М. Михоэлса прямо на даче Лаврентия Цанавы. Показания Цанавы, согласно изложению в записке Л. П. Берии:

Примерно в 10 часов вечера МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА завезли во двор дачи (речь идёт о даче ЦАНАВЫ на окраине Минска). Они немедленно с машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в 12 часов ночи, когда по городу Минску движение публики сокращается, трупы МИХОЭЛСА и ГОЛУБОВА были погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на одной из глухих улиц города. Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию.

После смерти Сталина 2 апреля 1953 года Л. П. Берия обратился с письмом в Президиум ЦК КПСС на имя Г. М. Маленкова о выяснившихся обстоятельствах гибели Народного артиста СССР Соломона Михоэлса. Берия заявлял, что МВД считает необходимым арестовать и привлечь к уголовной ответственности заместителя министра государственной безопасности СССР Огольцова и Цанаву, а указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении участников убийства Михоэлса и Голубова отменить.

Арест и смерть 
11 марта 1952 года освобождён от должности начальника 2-го Главного управления МГБ СССР и уволен на пенсию из органов госбезопасности «по болезни». После этого сразу был допрошен с целью сбора компрометирующей информации против своего друга Л. П. Берии в рамках подготовки к смещению Берии, планируемого ещё при жизни Сталина. В июне 1952 года решением секретариата ЦК ВКП(б) (ст. 631/148г) был утверждён в должности начальника Главной инспекции МВД СССР, но Политбюро ЦК его не утвердило.

После смерти Сталина был назначен одним из распорядителей на его похоронах, а через месяц, 4 апреля 1953 года, арестован по приказу Л. П. Берии. Обвиняемый по статьям 58-1 п. «б» и 58-2 УК РСФСР Л. Ф. Цанава содержался в камере № 310 Бутырской тюрьмы. В числе прочего, Цанава был обвинён в соучастии в убийстве С. М. Михоэлса. Находясь под стражей, Цанава направил ряд заявлений в адрес Г. М. Маленкова, К. Е. Ворошилова. 17 февраля 1955 года Цанава написал письмо К. Е. Ворошилову, всё ещё пытаясь выторговать спасение.

Только лично.

Председателю Президиума

Верховного Совета СССР

гражданину Ворошилову К. Е.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уже несколько раз писал я о том, что я знаю в горах, примыкающих к хутору, где я родился и рос, огромное месторождение нефти и каменного угля. Это место никому не известно, и до сих пор там никакая работа не проводилась. В детстве, когда я был пастухом, я с этих мест снабжал нефтью и углем как нашу семью, так и соседей. В 1938 г., будучи начальником Колхидстроя, я туда ездил с одним инженером, работавшим у меня, и факт наличия там большого запаса нефти и угля не вызывает сомнения, потому что все это выпирает на поверхность. В 1938 г. я был переведен на работу в БССР, и этот вопрос остался неисследованным.

Дорогой г-нин Ворошилов! Я заинтересован принести Родине пользу, не страдая никакими фантазиями и причудами. Это очень большое дело, поэтому прошу Вас дать мне возможность показать это место специалистам под любое условие. Я больной человек, какое-нибудь злое намерение с моей стороны совершенно исключается. Берия мой враг, он меня погубил. Я не виновен. Если для Родины я буду полезен, прошу тогда решить вопрос обо мне. Арестованный — Цанава.

Лаврентий Фомич Цанава умер 12 октября 1955 года, во время следствия в Бутырской тюрьме.

Докладываю, что дело по обвинению быв. министра государственной безопасности БССР Цанавы Лаврентия Фомича прекращено за смертью обвиняемого. Цанава умер в Бутырской тюрьме 12 октября. Смерть Цанавы Л. Ф. наступила от недостаточной сердечной деятельности на почве резкого склероза венечных артерий и хронической аневризмы сердца. Заболевание Цанавы имело давний характер и являлось необратимым.

Личная жизнь 
Жена — Цанава (Джанджгава) Тамара Абрамовна (1903—1944, похоронена на Новодевичьем кладбище, автор надгробия скульптор Г. Мотовилов).

Звания 
 Старший майор государственной безопасности (28 декабря 1938 г.)
 Комиссар государственной безопасности 3-го ранга (14 марта 1940 г.)
 Генерал-лейтенант (9 июля 1945 г.).

Награды 
 Четыре ордена Ленина:
 № 5842 26 апреля 1940 — за успешное выполнение заданий Правительства по охране государственной безопасности
 № 51105 30 апреля 1946 — за выслугу лет
 № 82167 30 декабря 1948 — в связи с 30-летием Белорусской ССР
 № 124924 12 августа 1950 — в связи с 50-летием со дня рождения
 Пять орденов Красного Знамени:
 № 26342 12 апреля 1942 — за самоотверженную работу по укреплению боеспособности частей Запфронта и беспощадную борьбу с фашистской агентурой
 № 4221 20 сентября 1943 — за выполнение заданий Правительства в годы войны
 № 1366 3 ноября 1944 — за выслугу лет
 № 969 28 октября 1948 — за убийство Соломона Михоэлса, лишён этого ордена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1953
 № 207 1 июня 1951 — за выслугу лет
 Орден Суворова 1 степени (№ 214, 15 августа 1944)
 Два ордена Кутузова 1-й степени:
 № 567 21 апреля 1945 — за борьбу с национальным сопротивлением в Белоруссии
 № 568 29 мая 1945 — за успешное выполнение заданий Командования по организации перевозок оборонных и народнохозяйственных грузов в годы войны
 Орден «Трудового Красного Знамени ССР Грузии» (№ 105, 1930)
 Орден Красного Знамени (Монгольская Народная Республика) (№ 402, 1942)
 Орден Республики (Тувинская Народная Республика) (№ 95, апрель 1942)
 Орден «Крест Грюнвальда» 3 степени (Польша)
 советские медали
 3 польские медали
 Знак Нагрудный знак «Заслуженный работник НКВД» (28 мая 1941)

Ранения 
Цанава был тяжело ранен не менее двадцати раз, в том числе:
 В 1921 году, будучи начальником Сенакского уездного политбюро ЧК, получил 11 тяжёлых пулевых ранений.
 В 1922 году в борьбе с политбандой Голокаева 4 раза был тяжело ранен.
 В 1924 году при ликвидации восстания в Грузии был 5 раз тяжело ранен.
 В 1941 году на Западном фронте был тяжело ранен и контужен.

Основные работы 
 Цанава Л. Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков. Зарождение и развитие партизанского движения. Ч. 1. — Минск: ГИЗ БССР, 1949. — 352 с.

Примечания

Литература 
 Цанава Л. Ф. //

Ссылки 
 Цанава (Джанджгава) Лаврентий Фомич в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Последнее письмо Лаврентия Цанавы
 В Минске избавляются от «проклятых» мест

Генерал-лейтенанты (СССР)
Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Военачальники Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Чекисты
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 1-го созыва
Кавалеры ордена «Трудового Красного Знамени ССР Грузии»
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Первые секретари Потийского горкома КП Грузии
Первые секретари Цхакаевского райкома КП Грузии
Народные комиссары и министры Белорусской ССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании